Густа́йтис () — литовская фамилия.

Известные носители:
 Густайтис, Антанас (1898—1941) — литовский авиаконструктор, инженер, командующий литовской военной авиации в 1935—1940 году.
 Густайтис, Мотеюс (1870—1927) — литовский поэт, переводчик, литературовед.